Максимилиа́н Фили́пп (; 1 марта 1994, Берлин) — немецкий футболист, выступающий на позициях нападающего и атакующего полузащитника в клубе «Вольфсбург», выступающий на правах аренды за клуб «Вердер».

Карьера 
Филипп начинал карьеру в академии берлинской «Герты», после чего в 2008 году перешёл в другой берлинский клуб — «Теннис-Боруссия». Летом 2011 года стал игроком юношеской команды «Энерги» и провёл три матча за вторую команду в Регионаллиге «Северо-Восток».

В январе 2013 года Филипп перешёл в «Фрайбург», где поначалу играл в юношеской команде, а в сезоне 2013/14 выступал за вторую команду в Регионаллиге «Юго-Запад». 5 апреля 2014 года дебютировал за основную команду в Бундеслиге, выйдя на замену на 90-й минуте в гостевом матче против «Штутгарта» (0:2). 23 мая Филипп подписал первый профессиональный контракт с «Фрайбургом». Свой первый гол в Бундеслиге он забил 15 февраля 2015 года в гостевом матче против «Герты» (2:0).

В июле 2017 года перешёл в дортмундскую «Боруссию», подписав контракт до 2022 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, что стало рекордной продажей в истории «Фрайбурга». 5 августа он дебютировал за «Боруссию» в матче за Суперкубок Германии против «Баварии». 19 августа Филипп провёл первый матч за новый клуб в Бундеслиге, отыграв все 90 минут против «Вольфсбурга» (3:0).

9 августа 2019 года подписал четырёхлетний контракт с московским «Динамо». 18 августа в дебютном матче против «Локомотива» забил гол. 23 ноября 2019 года в матче против «Ростова» (2:1) отметился дублем с 11-метровых ударов. В следующем матче с «Локомотивом» (2:1) также оформил дубль.

Сборная 
Филипп дебютировал за молодёжную сборную Германии 3 сентября 2014 года в матче против итальянцев (0:1), выйдя на замену во втором тайме вместо Марка Штендеры.

Клубная статистика 
По состоянию на 7 февраля 2023 года

Достижения 
«Фрайбург»
 Победитель Второй Бундеслиги (1): 2015/16

Германия (до 21)
 Чемпион Европы среди молодёжных команд (1): 2017

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Вольфсбург»